Kuneïtra kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al Qunayţirah (provinshuvudstad i Syrien), al-Qunaytirah, 
 Quneitra District, distrikt, al-Qunaytirah, 

Robotskapade Syrienförgreningar